Яне́нко — українське прізвище. Яненко — зменшувальна форма польського імені Ян, яке відповідає українському імені Іван (Йоан, Іоан). Прізвище українського, польського, білоруського походження від похідних форм цього ж ім'я шляхом додавання до нього зменшувального суфікса -енко. Останній мав такі значення: «маленький», «молода людина», «син». Зазвичай, Яненком називали сина людини на ім'я Ян (Іван).

Відомі носії:

 Яненко Марія Іллівна ( ) — українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Яненко Микола Михайлович ( ) — український дитячий письменник, прозаїк.
 Яненко Микола Петрович ( ) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Яненко Сергій Михайлович (1957—2018) — радянський і український спортсмен і тренер; Майстер спорту (1984), майстер спорту міжнародного класу СРСР (1987); чемпіон світу в бігу на 100 км, рекордсмен України з бігу на 100 км
 Яненко Яків Феодосійович (1800—1852) — український художник-портретист.
 Яненко-Хмельницька Єфросинія Павлівна (* ? — † 1684) — дружина гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка.
 Яненко-Хмельницький Іван Павлович (* ? — † 1679) — козацький військовий діяч, полковник, наказний гетьман від Ю. Хмельницького.
 Яненко-Хмельницький Павло (Павло Іванович (Янович) Хмельницький, роки народження та смерті невідомі) — військовий і дипломатичний діяч XVII ст., племінник Богдана Хмельницького.

Українські прізвища